Гран-при Франции 1998 года — восьмой этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1998 года. Прошёл на трассе в Маньи-Кур, Франция. Соревнования состоялись 28 июня 1998 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Дэвид Култхард 1:17,523

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Франции